Die Terroristen steht für:

 Die Terroristen (Roman), Roman von Maj Sjöwall und Per Wahlöö (1975)
 Die Terroristen!, eine Film-Groteske von Philip Gröning aus dem Jahr 1992
 Die Terroristen, Alternativname des Rappers Alligatoah